Владимир Семёнович Бард (1940—2004) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор.

Автор и соавтор более 50 печатных работ — монографий, учебников и учебных пособий.

Биография 
Родился 1 апреля 1940 года.

После школы в 1958 году поступил и в 1962 году окончил финансово-экономический факультет Московского финансового института (МФИ, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). По окончании института по распределению был направлен в центральный аппарат Министерства финансов РСФСР, где в 1962—1964 годах курировал Новосибирский и Западно-Сибирский совнархозы.

В 1964 году поступил в аспирантуру МФИ и возглавлял научное студенческое общество. Окончив аспирантуру в 1967 году, с 1968 года начал преподавательскую деятельность, в 1975—1977 годах был председателем профкома вуза. В 1975–1985 годах – декан кредитно-экономического факультета; с 1985 года занимал должность проректора вуза по учебной работе, с 1992 года – проректор по научной работе. 

В течение многих лет руководил аспирантами, подготовил 19 кандидатов экономических наук. Возглавлял более десяти лет диссертационный совет по специальности «Финансы, денежное обращение, кредит». Докторскую диссертацию на тему «Теория и практика финансирования инвестиционного комплекса России в современных условиях» защитил в 2000 году.

Владимир Бард внес большой вклад в обновление учебных планов, развитие комплексных научно-методических тем и производственной практики. Сферой его научных интересов были отраслевые финансы и финансово-инвестиционные проблемы развития российской экономики. В числе его публикаций: монография «Финансово-инвестиционный комплекс», ряд статей в журналах «Финансы», «Деньги и кредит», в «Финансово-кредитном словаре». Также участвовал в подготовке учебников и учебных пособий «Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства», «Финансы промышленности», «Финансирование и кредитование промышленности», «Экономика, организация и планирование строительства», «Финансы строительства». 

Умер в 2004 году.

Был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «В память 850-летия Москвы» и нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе».

Библиография 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в лицах. Колл. авт. — Под общ. ред. Ректора Финансовой академии А. Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2003. ISBN 5-279-02806-1.
 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации: история и современность. Колл. авт. / под общ. ред. ректора Финансовой академии М.А. Эскиндарова. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 448 с.: ил. ISBN 978-5-279-03406-2.

Примечания

Ссылки 
 Финансово-экономический факультет → Выпускники
 Бард Владимир Семенович

Экономисты СССР
Экономисты России
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации